Кубок Угорщини з футболу 2006–2007 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вшосте здобув Будапешт Гонвед.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 листопада 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1/22 листопада 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/22 листопада 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/29 листопада 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/29 листопада 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13 березня/11 квітня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 березня/3 квітня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 березня/11 квітня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|22 березня/4 квітня 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/25 квітня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18/24 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway 
 Кубок Угорщини на rsssf  

2006—2007
Угорщина
Угорщина
2006 в угорському спорті
2007 в угорському спорті